I collegi elettorali del Regno d'Italia del 1891 furono stabiliti dal regio decreto 14 giugno 1891, n. 280; pari a 508, erano configurati come collegi uninominali e sostituivano i collegi plurinominali del 1882.

I collegi del 1891 furono utilizzati dalle elezioni del 1892 (XVIII legislatura) a quelle del 1913 (XXIV legislatura).

Collegi per provincia

Elenco

Note

Voci correlate
 Collegi elettorali del Regno d'Italia